Чемпіонат Франції 2011—2012 () — 74-й сезон чемпіонату Франції з футболу. Сезон розпочався 6 серпня 2011 і тривав до 17 травня 2012.

Команди учасники першості

Стадіони

Тренери, капітани та спонсори

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Статистика

Найкращі бомбардири 

Дані станом на 20 травня 2012
Джерело: Official Goalscorers' Standings

Хет-трики

Посилання 
 Офіційний сайт  

Ліга 1
Франція
Франція
2011 у французькому спорті
2012 у французькому спорті